Coordinadora Barcelona Comunicació, unió de les televisions de districte de Barcelona, antecedent de Barcelona TV
 Canadian Broadcasting Corporation, corporació pública de ràdio i televisió del Canadà
 Chubu-Nippon Broadcasting, operador de ràdio i televisió amb seu a Nagoya (Japó)
 Cipher Block Chaining, un mode de xifratge per blocs